Шэ́рон Хорн (, известна также как Шэ́рон Кларк-Хорн, ; ) — канадская кёрлингистка.

В составе женской сборной Канады бронзовый призёр . .

Играла на позициях  и , несколько сезонов была скипом своей команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото  ().
 : бронза (1998).

 Команда всех звёзд () :  (позиция «»).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу